Klaus Götte steht für:

* Klaus Götte (Manager) (1932–2009), deutscher Bank- und Industriemanager 
 Klaus Götte (Schauspieler) (* 1936), deutscher Schauspieler und Regisseur